Arroz puede referirse a los siguientes artículos:
 Arroz, cereal considerado como alimento básico en muchas culturas culinarias.
 Arroz con leche, un postre.
 Arroz con liebre, un plato típico de la cocina tradicional castellana.
 Arroz frito, un componente muy popular de la cocina china.
 Arroz glutinoso (Oryza sativa var. glutinosa) también denominado arroz pegajoso, arroz dulce, arroz cerulento, arroz botan, arroz mochi, y arroz de perlas, es un tipo de arroz de grano corto que se vuelve pegajoso cuando se cocina.
 Arroz inflado, un tipo de grano inflado elaborado a partir de arroz, normalmente calentando los centros de los granos de arroz.
 Oryza sativa, la planta de arroz.
El nombre común de la planta Sedum acre.
El nombre común de la planta Sedum album.
El nombre común de la planta Sedum dasyphyllum.
Arroz, localidad de California, Estados Unidos.